

Miejsca 

 Kočí – gmina w Czechach
 Koći – wieś w Czarnogórze
 Kočí – gmina w Czechach

Osoby

Osoby o nazwisku Koci 

 Ava Max (Amanda Ava Koci) – albańsko-amerykańska piosenkarka
 Akil Mark Koci – albański kompozytor

Osoby o nazwisku Kočí 

 David Kočí – czeski hokeista
 Přemysl Kočí – czeski artysta
 Václav Kočí – czeski hokeista
 Irena Kočí – czeska polityk
 Boris Kočí – czeski piłkarz

Osoby o imieniu Koçi 

 Koçi Xoxe – albański komunista pochodzenia macedońskiego
 Koçi Bey – wysoko postawiony biurokrata osmański

Osoby o nazwisku Koçi 

 Elez Koçi – albański aktywista
 Ervin Koçi – albański polityk
 Hafiz Sabri Koçi – albański kleryk

Zobacz też 

 Kocimiętka – rodzaj roślin
 Koci Sad – polskie wzgórze
 Koci Zamek – polski szczyt górski
 Kocioł (ujednoznacznienie)